

Société
 Queer est un mot anglais signifiant « étrange », souvent utilisé comme insulte envers des personnes LGBTI+.
 La théorie Queer est une théorie sociologique et philosophique qui critique la notion de genre, le féminisme essentialiste ou différentialiste.

Cinéma
 La Queer Palm est le prix LGBT du Festival de Cannes ;
 Le Queer Lion Award est un prix de cinéma ;
 Queer Duck: The Movie est un long métrage d’animation américain de Xeth Feinberg, sorti directement en vidéo en 2006.

Télévision
 Queer, cinq experts dans le vent est une émission de télé réalité diffusée en France en 2004 ;
 Queer as Folk est une série télévisée britannique diffusée de 1999 à 2000 ;
 Queer as Folk est une série télévisée américaine diffusée de 2000 à 2005 : remake de la précédente.

Pseudonyme
 Joe King est un musicien punk, guitariste et chanteur.
Homonymie de titre